«Les femmes de ma vie» (франц. «Жінки в моєму житті») — альбом французького співака Джо Дассена, який вийшов в 1978 році. Найпопулярнішими піснями з альбому стали «La Demoiselle de déshonneur», «La Première Femme de ma vie» та «Dans Les Yeux D`Emilie».

«Les femmes de ma vie» був присвячений всім жінкам, які зіграли важливу роль в житті Джо, а особливо його сестрам, першій жінці та подрузі Крістін.

Композиції

Відео 

   Mail.ru Joe Dassin «La Demoiselle De Deshonneur» 
   YouTube Joe Dassin «Dans Les Yeux D`Emilie»

Посилання 

   Дискографія  
   Біографія Джо Дассена  

Альбоми Джо Дассена